Хуниор Морено:
 Морено, Хуниор Альберто (род. 2000) — венесуэльский футболист.
 Морено, Хуниор Леонардо (род. 1993) — венесуэльский футболист.